Semperinidae är en familj av nässeldjur som beskrevs av Aurivillius 1931. Semperinidae ingår i underordningen Scleraxonia, ordningen Alcyonacea, underklassen Octocorallia i klassen koralldjur.

Källor 

Koralldjur
Semperinidae